Kudarah (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Kudarah (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven